Фёдор Васильевич Тюленев (25.02.1918 — 26.10.1997) — штурман 225-го штурмового авиационного полка 226-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного фронта, капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 25 февраля 1918 года в селе Усманка ныне Борского района Самарской области в крестьянской семье. Окончил 1 курс горного техникума в городе Кизел Пермского края.

В Красной Армии с 1936 года. В 1940 году окончил Чкаловское военное авиационное училище лётчиков. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Первый боевой вылет на штурмовку вражеских войск и боевой техники совершил с аэродрома, расположенного в районе города Староконстантинова Хмельницкой области Украины.

Штурман 226-го штурмового авиационного полка капитан Фёдор Тюленев к февралю 1943 года совершил 120 успешных боевых вылетов на штурмовку скоплений войск противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Тюленеву Фёдору Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны лётчик-штурмовик продолжал службу в ВВС СССР. В 1947 году он окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1956 году — Военную академию Генерального штаба. Был заместителем командующего ВВС Сибирского военного округа. С 1968 года полковник Тюленев Ф. В. — в запасе, а затем в отставке.

С 1968 года жил в Новосибирске, с 1977 года — в Харькове. Скончался 26 октября 1997 года. Похоронен в родном селе.

Награждён орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени (5-й — 22.02.1955), орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

4 мая 2001 года в Харькове состоялось официальное открытие мемориальной доски Героя Советского Союза Ф. В. Тюленева на доме № 40 по проспекту Гагарина, где он жил с 1977 год по 1997 год.

Литература 
 
 
 Новосибирцы — Герои Отечества. Новосибирск, 2010.
 Подвиг во имя Родины. Книга 1. Куйбышев, 1965.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Самарской области
Участники Ростовской операции (1943)